Cap Sizun : zone de la Cornouaille, dans le département du Finistère (Bretagne, France)
 Cap Sizun : sloop ou langoustier reconstruit à Audierne en 1990.
 Communauté de communes du Cap-Sizun : structure intercommunale française, située dans le département du Finistère et la région Bretagne.